Miejscowości w Nowej Zelandii:
 Ward – miasto w regionie Marlborough
Miejscowości w USA:
 Ward – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Ward – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Boulder
 Ward – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Saluda
 Ward – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody
 Ward – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
Gminy w USA:
 Ward (ang. Ward Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Johnson
 Ward (ang. Ward Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Ward (ang. Ward Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Ward (ang. Ward Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Randolph
 Ward (ang. Ward Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clarke
 Ward (ang. Ward Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 Ward (ang. Ward Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Ward (ang. Ward Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke
 Ward (ang. Ward Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hocking
 Ward (ang. Ward Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Ward (ang. Ward Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ward (ang. Ward County) – w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Ward (ang. Ward County) – w stanie Teksas

Zobacz też:
 John Ward – ujednoznacznienie